Paul Bronsart von Schellendorff - ministro da guerra prussiano.
Walther Bronsart von Schellendorff - ministro da guerra prussiano.
Hans Bronsart von Schellendorff - compositor alemão.

Desambiguação